

Film
The Race – documentario sportivo del 1898 prodotto dalla Lever Brothers, Nestles
 The Race – film del 1912 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
The Race – cortometraggio del 1913 diretto da Robert Thornby
The Race – cortometraggio del 1914 diretto da Sid Diamond e Robert Thornby
 The Race – film del 1916 diretto da George Melford
The Race – cortometraggio del 1924 diretto da George Marshall
Il sogno di Mary (The Race) – film del 2009 diretto da André F. Nebe

Letteratura 
 Il prezzo della scelta (The Race) – romanzo di Richard North Patterson

Musica 
 The Race – gruppo musicale britannico
 The Race – singolo di Tay-K del 2017

Sport 
 The Race – corsa velica intorno al mondo

Televisione
The Race - Corsa mortale (Curfew) – serie televisiva britannica del 2019

Pagine correlate
Race